Morne steht für:
 Morne (Band), US-amerikanische Metal-Band
 Morne-à-l’Eau, Gemeinde in Guadeloupe
 Le Morne, Stadt in Mauritius

Siehe auch:
 Gros Morne